In 1973 werd de 36ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 7 april tot 2 november. Ararat Jerevan werd kampioen.

Eindstand 
Na een gelijkspel werden strafschoppen genomen, de winnaar kreeg één punt, de verliezer geen.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn. De huidige vlaggen worden gebruikt en niet de historische omdat deze veel bekender zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1972/73